USS Taylor ist der Name dreier Schiffe der United States Navy, benannt nach Admiral Henry Clay Taylor, Admiral William Rogers Taylor beziehungsweise Commander Jesse J. Taylor, einem Marineflieger, der im Vietnamkrieg gefallen ist:

USS Taylor (DD-94), ein Zerstörer der Wickes-Klasse in Dienst von 1918 bis 1938
USS Taylor (DD-468), ein Zerstörer der Fletcher-Klasse, in Dienst von 1942 bis 1969
USS Taylor (FFG-50), eine Fregatte der Oliver-Hazard-Perry-Klasse, in Dienst seit 1984

Taylor